Four Corners Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Four Corners Historic District (Greenwood, Mississippi), NRHP-ID 85000282
 Four Corners Historic District (Newark, New Jersey), NRHP-ID 00001061